

Geografia

Giappone 
 Tosa – città del Giappone
 Tosa – cittadina del Giappone
 Tosa – provincia del Giappone

Italia 
 Cima Tosa – montagna delle Alpi Retiche meridionali

Altro 
 Tosa – razza canina

Persone 
 Mario Tosa – carabiniere italiano
 Reiko Tosa – maratoneta giapponese

Pagine correlate 

 Della Tosa (disambigua)
 Porta Tosa
 Tusa (disambigua)